Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1959 складався з двох етапів: кандидатського турніру і чемпіонського матчу. В матчі перемогу здобула Єлизавета Бикова і таким чином успішно захистила титул проти претендентки Кіри Зворикіної.

Кандидатський турнір 1959 
Кандидатський турнір проходив у Пловдиві в травні 1959 року. В ньому перемогла Кіра Зворикіна, яка, таким чином, здобула право кинути виклик чинній тоді чемпіонці Єлизаветі Биковій.

 {| class="wikitable"
|+ Кандидатський турнір 1959
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! Очки !! Тайбрейк
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  || — || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11½ ||
|-
| 2 ||  || ½ || — || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 10½ ||
|-
| 3 ||  || ½ || ½ || — || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9½ ||
|-
| 4 ||  || ½ || 0 || ½ || — || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 9 || 54.00
|-
| 5 ||  || ½ || 0 || ½ || ½ || — || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 9 || 53.50
|-
| 6 ||  || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || — || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 8 ||
|-
| 7 ||  || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || — || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 7½ ||
|-
| 8 ||  || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || — || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 7 ||
|-
| 9 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || — || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 6½ ||
|-
| 10 ||  || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || — || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 6 ||
|-
| 11 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || — || ½ || ½ || 0 || 1 || 5½ ||
|-
| 12 ||  || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || — || 0 || ½ || 0 || 4½ || 33.75
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || — || 1 || 1 || 4½ || 20.50
|-
| 14 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || — || 1 || 3½ ||
|-
| 15 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || — || 2½ ||
|}

Чемпіонський матч 1959-60 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чинною тоді чемпіонкою Єлизаветою Биковою і претенденткою Кірою Зворикіною проходив від 4 грудня 1959 року до 4 січня 1960 року в Москві.

 Головний арбітр — Віра Чудова.
 Секунданти Бикової — Михайло Юдович.
 Секунданти Зворикіної — Олексій Суетін.

До 10-ї партії Бикова лише на 1 очко випереджала претендентку. Потім вона виграла 3 партії підряд і 13-ю партією завершила матч достроково — 8½ : 4½ (+6 −2 =5), знову завоювавши звання чемпіонки світу.

Таблиця матчу

Література 
Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 51. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1959 у шахах